TKP est un sigle qui signifie :
 Parti communiste turc (pour Türkiye Komünist Partisi en turc)
 Trégor Kite Party : compétition de kite surf organisée par Kafkite qui a lieu dans la région du Trégor (Côtes-d'Armor)

TKP est un code qui désigne :
  en Polynésie française.

tkp est un code qui désigne :
 La langue Tikopia (code ISO 639-3)

Code